TALCO – tadżyckie przedsiębiorstwo, producent aluminium
 Talco – włoski zespół muzyczny
 Talco – miasto w Stanach Zjednoczonych